En , Lisów désigne :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Lisów, village

dans la voïvodie de Lublin
 Lisów, village

dans la voïvodie de Lubusz
 Lisów, village

dans la voïvodie de Mazovie
 Lisów, village du powiat de Białobrzegi
 Lisów, village du powiat de Radom

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Lisów, village du powiat de Kielce
 Lisów, village du powiat d'Opatów

dans la voïvodie de Silésie
 Lisów, village

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Lisów, village